Назакат Азизова (; род. 21 июня 1997) — азербайджанская дзюдоистка, член национальной сборной Азербайджана по дзюдо, чемпионка Азербайджана по дзюдо 2016 года, серебряная призёрка Исламских игр солидарности 2017 года, участница чемпионата мира 2017 года.

Биография 
Назакат Азизова родилась 21 июня 1997 года.

В декабре 2016 года Азизова выиграла чемпионат Азербайджана по дзюдо в весовой категории до 52 кг.

В апреле 2017 года Азизова завоевала бронзу на Гран-при Анталии по дзюдо, а на Гран-при в Тбилиси — в первой же схватке проиграла Келли Эдвардс из Великобритании. . В 2017 году Назакат Азизова была включена в состав национальной сборной Азербайджана и приняла участие на Исламских игр солидарности 2017 года, проходивших в мае в Баку. Здесь, в весовой категории до 52 кг, она дошла до финала, где уступила Ирем Коркмаз из Турции, завоевав серебряную медаль игр.

В июне этого же года Азизова в схватке за бронзовую медаль проходившего в Лейбнице Кубка Европы по дзюдо среди девушек не старше 21 года победила Даник Янссен из Нидерландов. В июле 2017 года Азизова побеждала на Кубках Европы по дзюдо среди девушек не старше 21 года, проходивших в Праге и Берлине.

В августе 2017 года принимала участие на проходившем в Будапеште чемпионате мира. В первом же поединке она одолела спортсменку из Марокко Икрам Соукате, но затем уступила косовской дзюдоистке Дистре Красничи.

Примечания

Ссылки 
 

Дзюдоисты Азербайджана